Tafinger ist der Familienname von
 Friedrich Wilhelm Tafinger (1726–1777), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Andreas Tafinger (1728–1804), deutscher Pädagoge und evangelisch-lutherischer Theologe

Siehe auch Tafinger (Familie)